Portlandia kan syfta på:

 Portlandia – en amerikansk komediserie från 2011–
 Portlandia (djur) – ett släkte av musslor
 Portlandia (växter) – ett släkte av måreväxter
 757 Portlandia – en asteroid